Malmö FF deltog säsongen 2008 i Allsvenskan och Svenska cupen.

Säsongen
Säsongen 2008 var extremt ojämn för Malmö FF, och efter stora försvarsproblem så var laget bara några få poäng ovanför nedflyttningsstrecket under sensommaren. En stark avslutning efter att anfallarna Ola Toivonen och Edward Ofere hittat kemin på planen i deras samarbete räddade till slut en sjätteplats, vilket var en liten förbättring jämfört med 2006 och 2007. Tack vare Toivonens fina form så köpte PSV Eindhoven anfallaren för cirka 40 miljoner kronor efter säsongen. För dessa pengar kunde Malmö värva Ricardinho, Daniel Larsson, Johan Dahlin och Wílton Figueiredo, spelare som blev grundbultar när laget två år senare återvände till toppen.

Spelartrupp

Målvakter
  Dejan Garača
  Dušan Melichárek
  Jonas Sandqvist

Backar
  Anders Andersson
  Jimmy Dixon
  Gabriel
  Markus Halsti
  Christian Järdler
  Behrang Safari
  Jasmin Sudić
  Ulrich Vinzents

Mittfältare
  Daniel Andersson
  Jeffrey Aubynn
  Jimmy Durmaz
  Jiloan Hamad
  Labinot Harbuzi
  Mike Jensen
  Rick Kruys
  Guillermo Molins
  Joakim Nilsson
  Babis Stefanidis
  Robert Åhman-Persson

Anfallare
  Jonatan Johansson
  Agon Mehmeti
  Edward Ofere
  Niklas Skoog
  Ola Toivonen

Allsvenskan

Matcher

Resultatsummering

Tabell
Sluttabellen från Fotbollsallsvenskan 2008

Bästa målskyttar
  Ola Toivonen  14
  Edward Ofere  10
  Jonatan Johansson  5

Övriga Matcher

Svenska Cupen

Träningsmatcher

Referenser

Externa länkar
 | FootballSquads - Malmö FF 2008

2008
Fotbollssäsongen 2008 efter lag
Fotboll i Sverige 2008